Skew (von engl. skew „schief“, „windschief“) steht für:
 Clock-Skew, Zeitversatz bei Taktsignalen
 den Verwandtschaftsgrad einer Population, siehe Optimal-Skew-Theorie
 Schiefe (Statistik) einer Zufallsvariablen in der Statistik
 Skew (Elektronik), die Differenz von Signallaufzeiten in der Elektronik
 Skew (Film), US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2011
 Skew (Hydrodynamik), eine hydrodynamische Anstellwinkelkorrektur bei Propellern
 Skew (Satellit), die Abweichung des vertikalen Empfangssignals bei geostationären Satelliten
 Skew (Video), die zeitliche Abweichung zwischen Audio- und Videosignal
 Skew Delay, Signallaufzeitunterschiede bei Twisted-Pair-Kabeln
 Skew Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika

SKEW ist die Abkürzung von:
 Servicestelle Kommunen in der Einen Welt

Abkürzung